Praeceptor Germaniae (latin för Tysklands lärare) kan syfta:

 Hrabanus Maurus (780–856), tysk medeltidsteolog
 Philipp Melanchthon (1497–1560), tysk reformator
 Anton Friedrich Justus Thibaut (1772–1840), tysk rättslärd
 Siegbert Tarrasch (1862–1934), tysk schackspelare